Otto Martin Torell kan syfta på:

 Otto Martin Torell (1791–1874), svensk präst 
 Otto Martin Torell (1828–1900), svensk geolog